Великоборский сельсовет (белор. Велікаборскі сельсавет) — административная единица на территории Хойникского района Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Великий Бор.

География 
На территории сельсовета, в 1,5 км от д. Избынь, расположено Великоборское водохранилище или озеро Избынь — самый крупный водоём на территории Хойникского района. Водохранилище — наливное, сезонного регулирования, наполняется за счёт стока р. Вить. Построено в 1986 г. на месте озера Избынь.

История 
16 декабря 2009 года в состав Великоборского сельсовета включены деревни Куровое и Дубровица.

Состав 
Великоборский сельсовет включает 7 населённых пунктов:
 Великий Бор — агрогородок
 Дубровица — деревня
 Избынь — деревня
 Куровое — деревня
 Осов — деревня
 Партизанская — деревня
 Хвойная Поляна — посёлок

Упразднённые населённые пункты:
 Береснёвка — деревня
 Руденька — деревня
 Старч — деревня

Численность 
По состоянию на 25 января 2021 г. на территории сельсовета проживает 985 человек, насчитывается 451 хозяйство.

См. также 
 Хойникский район

Примечания

Ссылки 
 Великоборский сельский исполком
Хойникский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Хойникского района